U Srbiji posluju sledeći trgovački lanci:

Reference 

 O nama Архивирано на сајту Wayback Machine (26. децембар 2012), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Kontakti Архивирано на сајту Wayback Machine (25. децембар 2012), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Врати се на:а б в Our Markets Архивирано на сајту Wayback Machine (18. фебруар 2014), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ :: DIS trgovina :: Архивирано на сајту Wayback Machine (26. децембар 2012), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Врати се на:а б :: DIS trgovina :: Архивирано на сајту Wayback Machine (25. децембар 2012), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ O nama Архивирано на сајту Wayback Machine (30. јануар 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Idea - hr-HR Архивирано на сајту Wayback Machine (27. јануар 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ M-Rodic DOO - Retail Business Review Архивирано на сајту Wayback Machine (4. март 2016), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Kontakt | RODA, Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Adresar | RODA, Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ [1], Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ [2], Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Trgovinska društva u zemlji – Mercator Grupa – Mercator Архивирано на сајту Wayback Machine (21. март 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Prodajna mesta – Mercator[мртва веза], Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Врати се на:а б Total Архивирано на сајту Wayback Machine (20. април 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ www2.veropoulos.gr VEROPOULOS On Line Super Market Архивирано на сајту Wayback Machine (1. март 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ METRO Cash & Carry d.o.o. Srbija | O METRO-u Архивирано на сајту Wayback Machine (16. јануар 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ METRO Cash & Carry d.o.o. Srbija | Razvoj METRO CC u Srbiji Архивирано на сајту Wayback Machine (30. јануар 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Врати се на:а б Supermarketi i veleprodaja Univerexport, Novi Sad Архивирано на сајту Wayback Machine (29. март 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Lurdy Doo Subotica Архивирано на сајту Wayback Machine (12. април 2016), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ O nama - Phiwa Архивирано на сајту Wayback Machine (11. јануар 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Prodavnice | LURDY mesto dobre kupovine! Архивирано на сајту Wayback Machine (2. фебруар 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Врати се на:а б в O nama | Prodavnica Sunce
 ^ Врати се на:а б в г 
 ^ Dieter Schwarz Архивирано на сајту Wayback Machine (14. фебруар 2013), Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Lidl soll in Serbien für ersehnten Preiskampf sorgen « WirtschaftsBlatt.at[мртва веза], Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ Blic Online | Ljajić: Ikea i Lidl uskoro u Srbiji, Приступљено 28. 3. 2013.
 ^ "Lidl" u Srbiji sledeće godine - 24 Sata Архивирано на сајту Wayback Machine (1. фебруар 2014), Приступљено 28. 3. 2013.

Spoljašnje veze 
 -{MaXi Srbija}-
 -{DIS trgovina Srbija}-
 -{IDEA Srbija}-
 -{RODA Srbija}-
 -{Merkator Srbija}-
 -{METRO Srbija}-
 -{TEMPO Srbija}-
 -{Univerexport Srbija}-

Супермаркети по земљама
Супермаркети у Србији